Az Evermoor epizódjainak listája tartalmazza a Evermoor titkai angol filmsorozat részeinek felsorolását.

Évados áttekintés

Bevezető részek (2014)

Első évad (2015–16)

Második évad (2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái